— манга Мин Мин, созданная по мотивам аниме-сериала и манги «Евангелион» и публиковавшаяся в сёдзё-журнале Monthly Asuka издательства Kadokawa Shoten с 2007 по 2009 год. Всего было выпущено 4 танкобона.

В произведении появляются многие из персонажей оригинала, используется тот же сюжет и сеттинг, но история отличается от манги «Евангелион».

Сюжет 
Согласно пророчеству, сделанному 14 лет назад, в определённый день должны рухнуть столпы, поддерживающие небо. На практике это означает, что на момент начала манги в наш мир вторгаются бестелесные создания, «Ангелы». Для этого они вселяются в тела людей, убивая их прежних «владельцев». Ангелы ставят своей целью уничтожение мирового древа, что приведёт к смешиванию всех альтернативных версий истории и возврату мира в хаос. Для этой цели они собирают «ядра», необходимые для того, чтобы древо не засохло. Дабы им помешать, а также вернуть ядра, с ними сражаются хранители — люди, обладающие способностью использовать «Евы», входящие внутрь своего владельца и принимающие в бою образ какого-либо оружия (например, копья).

Главный герой, Синдзи Икари, живёт обычной жизнью. Но однажды поздно вечером он замечает, что его одноклассница, Рей Аянами, встречается с каким-то парнем, который на следующий день переводится в его школу. Одновременно с этим он находит непонятный круглый камень. На следующий день парень, с которым Синдзи видел Рей, переводится в школу Синдзи и им оказывается Каору Нагиса. Однако он ведёт себя так, как будто не знает Рей. Желая понять, какие отношения между Каору и Рей, Синдзи пытается проследить за ними и в итоге наталкивается на одного из Ангелов, Рамиила, требующего вернуть найденное Синдзи ядро, которым и оказывается найденный Синдзи камень. Так как Синдзи каким-то образом удаётся победить Ангела, ему предлагают присоединиться к хранителям, на что он в итоге соглашается.

Персонажи 
 Синдзи Икари — главный герой. Три года назад отец переложил судьбу Синдзи на плечи Рёдзи Кадзи, у которого Синдзи теперь и живёт. На момент начала манги Синдзи жил самой обычной жизнью, которая закончилась вместе со встречей с Ангелом. Влюблён в Рей. Его Ева принимает форму пистолета.
 Рей Аянами — одна из хранителей. Как и в сериале, держится отстранённо. Является превосходной актрисой — например, может выучить роль ангела из постановки о рождении Христа за один час. При этом иногда ведёт себя достаточно эксцентрично. Так, может явиться на урок в маске лошади, позаимствованной со спектакля, и заснуть в ней, пользуясь тем, что под маской все равно не видно, спит она или нет (что моментально подхватывается другими школьниками). Из-за боёв с Ангелами постоянно получает новые раны. Её Ева принимает форму Копья Лонгиния.
 Каору Нагиса — один из хранителей. Проявляет интерес к Синдзи. Его Ева принимает форму меча.
 Аска Лэнгли Сорью — одна из хранителей. Отрицательно относится к появлению в команде Синдзи. Её Ева принимает форму хлыста.
 Гэндо Икари — как и в сериале, глава Nerv. Если верить воспоминаниям Синдзи, погиб на его глазах, защищая сына от падающих обломков, когда Синдзи был ещё ребёнком. Тем не менее на его же глазах воскрес.

Критика 
Campus Apocalypse заметно лучше других спин-офф манг, вышедших на основе «Евангелиона», имея собственный сюжет и стиль, а не просто повторяя оригинал. Местами элементы сюжета могут быть стереотипными. В общем же произведение понравится как старым фанатам, так и тем, кто не знаком с оригиналом.

Примечания

Ссылки 

Евангелион